Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1996 was de 29e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Tien landen namen deel aan dit toernooi dat van 17 oktober tot en met 31 oktober 1996 in Zuid-Korea werd gespeeld. Zuid-Korea werd winnaar van het toernooi, in de finale werd China met 3–0 verslagen. De Verenigde Arabische Emiraten werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1997. De 4 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Zuid-Korea, China, Verenigde Arabische Emiraten en Japan.

Kwalificatie

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Voetbal in 1996
Voetbal in 1995
Voetbal in Zuid-Korea
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Zuid-Korea